Die Copa Colsanitas Santander 2007 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Bogotá. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 19. bis 25. Februar 2007 statt.

Im Einzel gewann Roberta Vinci gegen Tathiana Garbin mit 6:74, 6:4 und 0:3, nachdem Garbin im letzten Satz aufgab. Im Doppel gewann die Paarung Lourdes Domínguez Lino / Paola Suárez mit 1:6, 6:3 und 11:9 gegen Flavia Pennetta / Roberta Vinci.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2007
2007